PKO BP (PKO Bank Polski) – Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna
 Pocztowa Kasa Oszczędności – polska państwowa instytucja bankowa, obecne PKO BP
 Powszechna Kasa Oszczędności – obecne PKO BP
 Bank Pekao – Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna